Gil González Dávila (1480-1526), conquistador espagnol ;
 Gil González de Ávila (1570 ou 1577-1658), historiographe du roi de Castille.